ТМН — многозначная аббревиатура:
 тмн — текущее местонахождение неизвестно, точное местонахождение неизвестно
 ТМН — Транссибирские магистральные нефтепроводы
 ТМН — Тюмень
 ТМН — турбомолекулярный насос
 ТМН — трансформатор трехфазный масляный с регулированием под нагрузкой

См. также 
 ТМНТ — турбомашины низкотемпературной техники
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей